Janse kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonius Johannes Theodorus Janse
 Johannes Albertus Janse

Robotskapade auktorsförkortningar